Il singolare del torneo di tennis Puerto Rico Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Julie Halard che ha battuto in finale Amanda Coetzer 7–5, 7–5.

Teste di serie 

 Gigi Fernández (quarti di finale)
 Julie Halard (campionessa)
 Sabine Appelmans (semifinali)
 Mary Pierce (semifinali)

 Barbara Rittner (quarti di finale)
 Susan Sloane-Lundy (quarti di finale)
 Florencia Labat (secondo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Puerto Rico Open 1991